I beni della memoria del mondo della Corea del Sud sono rappresentati nella seguente lista.

Hunminjeongeum Haerye; Il manoscritto Hangul (designato nel 1997) 
Hunminjeongeum, significa “suoni appropriati per istruire il popolo” in coreano, ed è l'antico nome dell'alfabeto coreano, oggi detto Hangul. L'Hunminjeonggeum Haerye è un manoscritto che spiega le regole e la funzione dell'hangul, e il modo di pronunciarne le lettere. Il re Sejong, quarto re della dinastia Joseon, creò l'alfabeto per aiutare il popolo a imparare a leggere e scrivere. L'alfabeto fu ufficializzato e insegnato ai cittadini a partire dal 1446. L'hangul è conosciuto per essere l'unico sistema di scrittura al mondo creato senza la diretta influenza di altri sistemi scrittori preesistenti.

Joseonwangjosillok, Gli Annali della Dinastia Joseon (1392-1910) (designato nel 1997) 
Gli Annali della Dinastia Joseon (1392-1910) è un'annotazione cronologica dei vari regni e regnanti che si sono succeduti. Questi annali riportano aspetti storici e culturali della vita quotidiana di 25 re in un arco di 470 anni a partire dal regno del re T'aejo (1392-1398), fondatore della dinastia, fino al regno del re Ch'olchong (1849-1863).

Seungjeongwon Ilgi, Diari della segreteria reale (designato nel 2001) 
Seungjeongwon Ilgi è la raccolta dei diari della segreteria reale, ricchi di storia e segreti di Stato. La segreteria aveva il compito di tenere traccia di tutti gli eventi a cui partecipava il sovrano, delle previsioni meteorologiche e di altri affari di corte lungo tutto il corso della dinastia Joseon (1392-1910). Sono giunti fino a noi circa 3000 diari molto dettagliati, che sono fondamentali per lo studio della dinastia.

Antologia degli insegnamenti zen del grande monaco buddista (designati nel 2001) 
Buljo Jikji Simche Yojeol è un libro stampato nel 1377 con il metodo della stampa a caratteri mobili metallici al Tempio di Cheongju. Il monaco Baegun (1299-1374) ha incluso in questo libro buddista una serie di importanti e validi principi e insegnamenti. Il Jikji comprende inoltre una raccolta di sunti tratti dai dialoghi dei monaci buddhisti più venerati. È stato creato come guida per gli studenti del Buddhismo, religione nazionale della Corea sotto la Dinastia Goryeo (918-1392). È la più antica testimonianza di stampa a caratteri mobili che abbiamo.

Uigwe: i protocolli reali della dinastia Joseon (designati nel 2007) 
Uigwe, che significa “modello per i rituali” riporta testi e illustrazioni di tutte le importanti cerimonie pubbliche ed eventi della dinastia Joseon (1392-1910). Questa guida, seguendo la tradizione confuciana, riporta i matrimoni reali, le incoronazioni dei principi, le cerimonie di successione, i funerali e vari altri eventi statali. Contiene anche illustrazioni di eventi importanti, con descrizioni dettagliate. Anche le immagini sono molto dettagliate, e offrono agli studiosi un modo per capire come si svolgevano certi eventi in passato.

Stampa su blocchi di legno della Tripitaka Koreana e di Varie Scritture Buddhiste (designato nel 2007) 
La Tripitaka Koreana è una collezione completa di scritture buddhiste incise su blocchi stampanti di legno. Se ne contano più di 80000. Il principale finanziatore e sostenitore della produzione della Tripitaka Koreana fu la famiglia reale appartenente alla dinastia Goryeo (918-1392), mentre le restanti Varie Scritture Buddhiste (5987 blocchi da stampa lignei creati come supplementi alla Tripitaka) vennero prodotte in separata sede dai monaci del Tempio Haeinsa. Tra il 1098 e il 1958, in questo tempio vennero creati circa 5000 caratteri mobili lignei.

Inoltre, questo patrimonio viene considerato l'esempio più dettagliato della tecnica di stampa a caratteri mobili lignei legata alla produzione delle scritture buddhiste dell'epoca, tanto a livello di eccellenza accademica (confronto, correzione di bozze, rettifica e organizzazione), quanto dal punto di vista prettamente tecnico.

È grazie a questi blocchi di legno che fonti di conoscenza potevano essere riprodotte e distribuite ininterrottamente. Il Tempio di Haeinsa era così in grado di produrre nuove copie ogni volta che ve n'era bisogno. Ciò rese il monastero un polo di scambio di conoscenze incentrato sull'educazione buddhista, la preservazione del sapere e ricerca accademica. Tutt'oggi è un polo fondamentale per la trasmissione del Dharma in Corea del Sud.

Donguibogam: Principi e Pratiche della Medicina Orientale (designato nel 2009) 
Donguibogam è un'enciclopedia su principi e le pratiche della medicina orientale scritta da Heo Jun (1546-1615), un famoso medico di corte della dinastia Joseon. Al suo interno si trovano informazioni mediche, esempi e testimonianze di come venivano curati i pazienti, misure per prevenire il diffondersi di malattie e anche liste di ingredienti. L'enciclopedia è scritta in Hanja e Hangul, per essere letta più facilmente anche dalla gente comune.

Registri giornalieri della corte reale e officiali importanti (designato nel 2011) 
Gli Ilseongnok sono dei diari scritti dai re per tenere un registro del loro operato e per essere d'aiuto ai futuri regnanti. I registri sono stati scritti da moltissimi re, ma solo con re Jeongjo (1392-1910), ventiduesimo regnante della dinastia Joseon, vennero inviati alla libreria reale Gyujanggak, per essere conservati. Questi libri sono diversi da altre pubblicazioni statali, perché sono scritti come dei diari privati, e contengono molti dettagli su problemi politici in paesi orientali e occidentali.

1980-Archivi per la rivolta popolare contro il regime militare di Gwangju (designato nel 2011) 
Questi materiali parlano della rivolta popolare avvenuta a Gwangju nel maggio 1980, e del conseguente massacro per opera dell'esercito coreano. La collezione contiene filmati video, file e fotografie riguardanti la rivolta.

Nanjung Ilgi: il Diario di Guerra dell'Ammiraglio Yi Sun-sin (designato nel 2013) 
Il Nanjung Ilgi è il diario di guerra personale dell'Ammiraglio Yi Sun-sin (1545-1598), l'eroe di guerra più famoso di Corea. Il focus principale di questo diario è la narrazione delle vicende della guerra di Imjin (1592-1598), arricchita dai commenti e dalle osservazioni dell'Ammiraglio, e dalla descrizione del tempo meteorologico, del paesaggio circostante e di circostanze controverse. Questo diario viene considerato una preziosa descrizione di parte della storia coreana.

Il diario è diviso in sette volumi, annotazioni quotidiane che partono da gennaio del 1592 fino a novembre del 1598, pochi giorni prima della morte di Yi durante l'ultima battaglia navale della guerra di Imjin. Inoltre, il diario è ricco di poesie, rimembrate e recitate ancora oggi dai coreani. Si tratta di un valore letterario aggiunto, difficilmente ritrovabile in altri reperti storici.

Archivi del Saemaul Undong o Movimento Nuova Comunità (designato nel 2013) 
Gran parte dello sviluppo della Corea del Sud è dovuto al Saemaul Undong (Movimento Nuova Comunità), che fu fondamentale nella trasformazione del Paese da uno dei più poveri al mondo a una della maggiori economie a livello globale. Nell'archivio sono raccolti discorsi presidenziali, documenti governativi, lettere, manuali, fotografie e video collegati dal movimento sviluppatosi tra il 1970 e il 1979.

Caratteri mobili lignei confuciani in Corea (designato nel 2015) 
Lo scopo principale di questi caratteri mobili lignei creati durante la dinastia Joseon era la stampa di materiali usati dagli studiosi dell'epoca. 305 famiglie locali donarono assi di legno per la produzione di più di 60.000 caratteri mobili lignei. Grazie a questi caratteri mobili, vennero prodotti 718 diversi titoli durante la dinastia Joseon. I temi dei contenuti stampati erano vari: letteratura, politica, economia, filosofia e molto altro. Il fine ultimo era costruire una comunità ideale sulle basi della etica confuciana.

Lungo gli anni, questi caratteri mobili lignei confuciani furono un'importante fonte di informazioni per vare comunità di intellettuali locali, oltre a essere una forma di sapienza collettiva.

Questi pannelli di legno intagliati a mano hanno un grande valore storico, in quanto prove viventi di uno sforzo collettivo finalizzato alla produzione di libri. La scelta dei contenuti e la suddivisione dei costi di produzione tra i vari studiosi sono un esempio pratico di questo sforzo collettivo.

Archivi dello Speciale Live KBS “Trovare famiglie separate” (designato nel 2015) 
Lo speciale live della KBS “Trovare famiglie separate” è stato il programma live più lungo del mondo, ed è andato in onda per 435 ore e 45 minuti consecutivi. Sono state trasmesse le storie di più di 50.000 famiglie separate, e le scene di ricongiungimento di 10.000 famiglie che erano state separate dalla guerra. La collezione degli archivi contiene 463 copie originali dei video, i diari dei produttori, file audio, fotografie e i programmi per la messa in onda.

Sigillo reale e Raccolta delle Investiture della dinastia Joseon (designato nel 2017) 
Il sigillo reale, fatto in oro, argento o giada, veniva usato dalla famiglia reale durante i riti del periodo Joseon. Il sigillo cambiava all'ascesa al trono di ogni re e regina, o alla nomina di ogni regina, principe ereditario o consorte del principe ereditario. La Raccolta delle Investiture fungeva da registro in memoria degli eventi più importanti relativi alla famiglia reale, come la nomina di un erede. A quest'ultimo venivano assegnati un sigillo che ne riportava il nome e una nomina, così da legittimare il nuovo regnante. Alla morte del sovrano, questi oggetti venivano custoditi insieme per preservare in eterno la legittimità del lignaggio reale.

Il sigillo reale era simbolo della continuità del regnante, mentre l'investitura accompagnava il sigillo in quanto descriveva e giustificava i nomi usati e le cerimonie svolte.

Da un punto di vista più concreto, i sigilli reali e le relative investiture servivano a garantire l'autorità e l'influenza politica della famiglia reale. Questa collezione ha un enorme valore come patrimonio culturale dell'umanità, in quanto fonte storica ricca di annotazioni, fonti e indorature del tempo.

Documenti sulle Joseon Tongsinsa: storia dei trattati di pace e degli scambi culturali tra Giappone e Corea tra il XVII e il XIX secolo (designato nel 2017) 
Questa raccolta di documenti contiene le informazioni sui 12 incontri tenutisi tra il 1607 e il 1811 tra la Corea della dinastia Joseon e il Giappone del periodo Edo. Le missioni diplomatiche coreane (chiamate Joseon Tongsinsa) vennero invitate dallo Shogunato Tokugawa e sono una grande testimonianza del tentativo dei due Paesi di recuperare i legami diplomatici che erano venuti meno dopo gli attacchi alla Corea di Toyotomi Hideyoshi della fine del XVI secolo.

Nella raccolta sono documentati gli sforzi dei due paesi di andare oltre le loro differenze culturali e anche di come si siano influenzati l'un l'altro in diversi ambiti, come le arti visive, l'industria, lo sviluppo accademico, diventando quindi un'eccellente testimonianza di come accettare la diversità dell'altro porti alla crescita e allo sviluppo e per questo motivo rientra nei beni della Memoria del Mondo.

Archivi del Movimento Nazionale di Risanamento del Debito (designato nel 2017) 
Gli Archivi del Movimento Nazionale di Risanamento del Debito raccolgono la storia della campagna del 1907-1910 promossa dai cittadini stessi per ripagare il debito nazionale. L'idea alla base del movimento era che raccogliere i fondi per ripagare i prestiti concessi dalle potenze straniere fosse responsabilità dei cittadini coreani stessi. Circa il 25% della popolazione prese parte al movimento, rinunciando ad alcol e sigarette o donando i gioielli di famiglia, tanto che attirò l'attenzione anche della stampa internazionale.

Il movimento venne menzionato anche durante la Convenzione dell'Aia del 1907, diventando famoso anche nel resto del mondo e suscitando l'attenzione dei Paesi che si trovavano in una situazione simile. Il movimento originario non ebbe successo, ma venne riproposto nel 1997 durante la crisi finanziaria asiatica, durante la quale molti coreani si impegnarono per sostenere il governo, a dimostrazione della mentalità tipica coreana che sprona gli individui a fare il loro dovere di cittadini in tempi di crisi.

Collegamenti esterni 

 http://english.visitkorea.or.kr/enu/ATR/SI_ENG_3_5.jsp#RoyalBookCollection

 http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-8/the-annals-of-the-choson-dynasty/#c183673

 http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-7/printing-woodblocks-of-the-tripitaka-koreana-and-miscellaneous-buddhist-scriptures/

 http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-7/royal-seal-and-investiture-book-collection-of-the-joseon-dynasty/

 http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-2/confucian-printing-woodblocks/

Memoria del mondo
Liste di storia
Storia della Corea del Sud
Cultura della Corea del Sud